Kreutgraben und Kreuthgraben sind Gewässernamen:

 Kreutgraben (Nesselbach), linker Zufluss des Nesselbachs gegenüber von Obernesselbach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kreuthgraben (Tauber), linker Zufluss der Tauber zwischen Wettringen und der zugehörigen Taubermühle, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Kreutbach
 Greutgraben